Cornelia puede estar referido o hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Patronímicos (antropónimos) 
 Cornelia (189 a. C.? - 110 a. C.), famosa matrona romana conocida como Madre de los Gracos.
 Gens Cornelia, familia romana.

 Miscelánea 
 Cornelia Ard''', denominación usada como sinónimo del género botánico Ammannia (o Ammania).